Västersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västersjön, Skåne, sjö i Ängelholms kommun,  (4,5 km²)
Västersjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (2,4 ha)
Västersjöarna (Knäreds socken, Halland, 627319-134676), sjö i Laholms kommun, 
Västersjöarna (Knäreds socken, Halland, 627324-134664), sjö i Laholms kommun, 
Västersjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (12,9 ha)
Västersjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (44,4 ha)
Västersjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (7,09 ha)
Västersjön (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (1,63 km²)
Västersjön (Ljuders socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (41 ha)
Västersjön (Sandseryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (31,1 ha)
Västersjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Karlskrona kommun,  (1,1 km²)
Västersjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,34 km²)
Västersjön (Hova socken, Västergötland), sjö i Gullspångs kommun, 
Västersjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (9,74 ha)
Västersjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Västersjön, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun,  (28,4 ha)
Mjösund och Västersjön, bebyggelse i Lilla Edets kommun, norr om denna sjö med samma namn, 
Västersjön (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (63,7 ha)
Västersjön (Västra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Vingåkers kommun,  (23 ha)
Västersjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Västersjön (Sura socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (78,4 ha)
Västersjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (20,4 ha)
Västersjön (Hållnäs socken, Uppland), sjö i Tierps kommun, 
Västersjön (Hållnäs socken, Uppland, vid Flottskär), sjö i Tierps kommun,  (18,1 ha)
Västersjön (Väddö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (13 ha)
Västersjön (Degerfors socken, Värmland), sjö i Degerfors kommun,  (1,19 km²)
Västersjön (Norra Finnskoga socken, Värmland, 674780-132550), sjö i Torsby kommun,  (17,6 ha)
Västersjön (Norra Finnskoga socken, Värmland, 675828-131511), sjö i Torsby kommun,  (38,2 ha)
Västersjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun och Hedemora kommun,  (17,1 ha)
Västersjön (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (46,5 ha)
Västersjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (44,6 ha)
Västersjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (58 ha)
Västersjön (Los socken, Hälsingland, 683574-147831), sjö i Ljusdals kommun,  (2,22 km²)
Västersjön (Los socken, Hälsingland, 684052-145466), sjö i Ljusdals kommun,  (1,11 km²)
Västersjön (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (2,3 km²)
Västersjön (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (5,98 ha)
Västersjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Västersjön (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (4,44 ha)
Västersjön (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (25,7 ha)
Västersjön (Björna socken, Ångermanland, 705425-163558), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,6 ha)
Västersjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,5 ha)
Västersjön (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (89,7 ha)
Västersjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,9 ha)
Västersjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (17,2 ha)
Västersjön (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (20,8 ha)
Västersjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (57,3 ha)

Se även 
Allejaure
Mjösund och Västersjön - en tidigare småort i Lilla Edets kommun, 
Västersjön, Jönköpings kommun, ett fritidshusområde i Jönköpings kommun. 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn